Кра́сная на́бережная — улица Астрахани, по обеим сторонам волжского рукава Кутум, от его истока из Волги до набережной 1 Мая (по чётной стороне) и улицы Николая Островского (по нечётной стороне).

История 

В 2010-х годах набережная стала активно застраиваться кафе и магазинами.

Застройка 

2 —  Здание биржи (Астраханское биржевое ведомство) (1906—1910, архитектор Вальдовский-Варганек), ныне — Дворец бракосочетания, Памятная доска (политотдел, С. М. Киров)
3 — Гостиница «Виктория Палас Отель»
7 — Бывшая усадьба Губина А. И. (1900)
18 — Музей истории ОВД Астраханской области
21 — Городская поликлиника № 8 имени Н. И. Пирогова
23 — Гостиница «Янтарь»
24 — Бывший дом городского головы И. В. Беззубикова
27 — Гостиница «Седьмое небо»
33 — Бывший дом Саркисова
35 — Областной кожно-венерологический диспансер — серологическая лаборатория
36 — Бывшая Городская электрическая станция (1916)
43 — Бывший дом Будаговой М. К. (нач. XX в.)
45 —  Бывший дом рыбопромышленника Михаила Шелехова (1880-е годы)
62 — Управление ГИБДД УМВД России по Астраханской области
112 — Кавказская мечеть (1894—1900)
166а — Гостиница «Берег»
166 — ПТК «Рыбный край»
168 — Гребной клуб «Каспий»
171 — ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»
227а — СДЮСШОР № 6
Фонтан «Свадебный вальс»

Примечания

Ссылки 
 Улица Красная набережная
 Красная Набережная в Астрахани

Набережные Астрахани